brasiliense – società calcistica brasiliana
Brasiliense – abitanti di Brasilia
brasiliense – abitanti del Distretto Federale (Brasile)